Главице могу бити:

 Главице (Сански Мост), насељено мјесто у општини Сански Мост, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Главице (Бугојно), насељено мјесто у општини Бугојно, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Главице (Сињ), насељено мјесто у граду Сињу, Цетинска крајина, Република Хрватска

Види још 
 Главица